Johann von Nassau-Siegen ist der Name folgender Personen:
* Johann VII. von Nassau-Siegen (1561–1623), Graf von Nassau-Siegen, siehe Johann VII. (Nassau-Siegen)
 Johann VIII. zu Nassau-Siegen (1583–1638), Graf von Nassau und zu Katzenelnbogen, Vianden und Diez, Marchese di Monte Caballo, Baron zu Beilstein und kaiserlicher und spanischer General im Dreißigjährigen Krieg, siehe Johann VIII. (Nassau-Siegen)
 Johann Franz Desideratus Fürst zu Nassau-Siegen (1627–1699), Graf und Fürst von Nassau, Graf zu Katzenelnbogen, Vianden und Diez sowie Baron zu Beilstein und Ronse (Renaix), siehe Johann Franz Desideratus (Nassau-Siegen)
 Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604–1679), niederländischer Feldmarschall und Fürst von Nassau-Siegen, siehe Johann Moritz (Nassau-Siegen)